

Saintes chrétiennes 
 Brigitte d'Irlande († 523), appelée aussi Brigitte de Kildare, fêtée le .
 Brigitte de Fiesole ( ou ), ou Brigide, d'origine écossaise, moniale à Fiesole en Italie, fêtée le .
 Brigitte de Suède († 1373), veuve, fêtée le 23 juillet, anciennement le 8 octobre.
 Brigitte de Touraine (), ou Brigide ou Britta, avec , vierges vénérées à Nogent-les-Vierges, aujourd'hui Nogent-sur-Oise.

Édifices 
 Abbaye Sainte-Brigitte en Estonie
 Église Sainte-Brigitte de De Graff (Minnesota) aux États-Unis
 Chapelle Sainte-Brigitte de Grand-Champ dans le Morbihan en France
 Chapelle Sainte-Brigitte du Reyran à Fréjus (Var) en France
 Cathédrale Sainte-Brigitte de Kildare en Irlande
 Église Sainte-Brigitte (Rome) en Italie.
  aux Etats-Unis, associée à Saint Brigid School (Paris)

Toponyme 
 Sainte-Brigitte, commune française du Morbihan (Bretagne).
 Sainte-Brigitte-de-Laval, ville du Québec.
 Sainte-Brigitte-des-Saults, municipalité du Québec.

Autres 
 Croix de sainte Brigitte
 Ordre de Sainte-Brigitte

Brigitte